O Liga Regional (ou Insular) do Fogo de 2014-15 foi a época de Associação Regional de Fogo de Futebol (ARFF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 18, dez em Primeira Divisão e oito em Segunda Divisão.  A época futebolista arranca em 1 de novembro.

Descrição
O temporada foi interrompida por quatro semanas, em razão de erupção do Pico do Fogo em 23 de novembro, com retorno em 14 de dezembro.

O campeão do torneio foi o Spartak D'Aguadinha conqustou o primeiro e único título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

O golos totais finalizaram 412, em arquipélago, segundo ver Santiago Norte de temporada e hoje uma dos mais alto de historia regional..

Clubes

Primeira Divisão
 Académica do Fogo
 Baxada
 Botafogo FC
 Cutelinho FC
 Nô Pintcha
 Parque Real
 Spartak D'Aguadinha
 União de São Lourenço
 Valência
 Vulcânicos

Segunda Divisão
ABC de Patim
Brasilim
Desportivo de Cova Figueira
Esperança FC - Achada Furna
 Grito Povo - Ribeira do Ilhéu
 Juventude - São Filipe
Luzabril - Luzia Nones
Nova Era FC

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Spartak D'Aguadinha.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Juventude
2a: ABC de Patim - perdeu na jogos promocionais com União de São Lourenço

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
! style="width:50px;"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|7 - 0
|Parque Real
|15 de novembro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 - 1
|União São Lourenço
|15 de novembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|2 - 0
|Cutelinho
|16 de novembro
|14:00
|-align=center
|Baxada
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|16 de novembro
|16:00
|-align=center
|Nô Pintcha
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|15 de novembro
|16:00
|}

</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhor vitória:''': Spartak 12-0 Parque Real (12 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Desporto em Cabo Verde em 2014
Desporto em Cabo Verde em 2015
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)